Existuje více sakrálních staveb v České republice, pojmenovaných Kostel Rozeslání svatých apoštolů:
 Kostel Rozeslání svatých apoštolů (Dub): je pozdně barokní římskokatolický kostel v městysi Dub v okrese Prachatice, Jihočeský kraj.
 Kostel Rozeslání svatých apoštolů (Chotěšice): je barokní kostel z let 1746–1748 v obci Chotěšice, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Kostel Rozeslání svatých apoštolů (Litomyšl): je gotický kostel na Toulovcově náměstí (lidově „Na Špitálku“) v Litomyšli, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Kostel Rozeslání svatých apoštolů (Písařov): je barokní římskokatolický z roku 1785 v Písařově, okres Šumperk, Olomoucký kraj.
 Kostel Rozeslání svatých apoštolů (Rybník): je kostel z let 1877–1882 v obci Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 Kostel Rozeslání svatých apoštolů (Smilovy Hory): je původně gotický kostel ze 14. století,  v roce 1677 přestavěn barokně a v letech 1810–1812 upraven v empírovém slohu v obci Smilovy Hory, okres Tábor, Jihočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno